Acaasi ist die Bezeichnung der folgenden Orte in Äquatorialguinea:
 Acaasi (Litoral), Ort in Litoral
 Acaasi (Wele-Nzas), Ort in Wele-Nzas
 Acaasi (1.55161 11.2821) 
 Acaasi (1.38237 10.51078) 
 Acaasi (1.85671, 10.77634) 
 Acaasi (1.39088, 10.48657)